Tapellaria är ett släkte av lavar. Tapellaria (svamp) ingår i familjen Ectolechiaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar

sv:Tapellaria